Владимир Васильевич Скрабов (31 мая 1975, Ярославль, СССР — 16 августа 2021, Ярославль, Россия) — российский шашист, специализировавшийся  в шашках на 64-клеточной доске (русские шашки и бразильские шашки). Чемпион мира 1997 и 2007 года по версии МАРШ, бронзовый призер командного чемпионата мира по шашкам-64 (2017 год, версия IDF), бронзовый призер командного чемпионата мира по шашкам-64 (2018, версия FMJD), чемпион Европы 2007 года (молниеносная программа), чемпион Европы в командном зачёте в 2009 году - по версии ФМЖД. Обладатель Кубка мира 2017, 2015 и 2013 годов, серебряный призер Кубка мира 2016, 2019 года, бронзовый призёр Кубка мира 2014 года (версии IDF/FMJD). 

Обладатель Кубка СССР (1991 год) в составе сборной команды РСФСР. Победитель первенства СССР (1991 год). Многократный чемпион России. Гроссмейстер России по шашкам. Международный гроссмейстер FMJD, IDF и МАРШ. Судья Всероссийской категории по шашкам. Тренер-преподаватель по шашкам высшей категории.

Постоянно проживал в городе Ярославле. Безвременно умер 16 августа 2021 года в возрасте 46 лет ввиду осложнений на лёгкие после перенесённого заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Похоронен на Леонтьевском кладбище в Ярославле.

Общественная деятельность 

Вице-президент Общероссийской общественной организации «Федерация шашек России».

Член Президиума Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация спорта слепых». Старший тренер сборной команды РФ по спорту слепых (дисциплина «шашки»).

Президент Общественной организации "Региональная спортивная Федерации шашек Ярославской области".

Исполнительный директор и главный тренер Ярославского регионального отделения Общероссийской общественной физкультурно-спортивная организация «Федерация спорта слепых».

Председатель Ярославского регионального отделения общероссийской общественной организации инвалидов «Общероссийская спортивная федерация спорта глухих».

Член Общественного совета при департаменте по физической культуре, спорту и молодёжной политике Ярославской области.

Первый тренер — Владимир Васильевич Варов.

Тренерская деятельность 
С 1995 года, в качестве тренера подготовил спортсменов высокого класса: 

Олег Поликарпов (1983 г.р.) - мастер спорта России, победитель первенства мира среди юниоров, трехкратный чемпион России 

Михаил Малинин (1985 г.р.) - мастер спорта России, победитель первенства мира среди юношей, многократный призер первенства России 

Дмитрий Мокров (1992 г.р.) - мастер спорта России, победитель первенства Европы среди юношей, многократный призер первенства России 

Иван Дьяченко (2004 г.р.) - мастер спорта России, многократный победитель и призёр первенств России, Европы и мира среди юношей

Кирилл Коробочкин (2005 г.р.) - мастер спорта России, многократный призер первенств Европы и России среди юношей 

Дмитрий Андреев (1973 г.р.) - мастер спорта России, многократный чемпион и призер чемпионатов мира, Европы и России (спорт слепых, дисциплина шашки) 

Иван Смурков (2001 г.р.) - кандидат в мастера спорта России, серебряный призер первенства мира и Европы среди юношей, многократный призер первенства России (спорт слепых, дисциплина шашки) 

Сергей Каторгин (1958 г.р.) - кандидат в мастера спорта России, чемпион Европы, призер чемпионата мира (спорт глухих, дисциплина шашки)

Ссылки 
 Профиль на сайте lidraughts.org
 Эфир передачи «Страна спортивная» на телеканале «Спорт»/ автор Екатерина Капустян
 «Что за чудо эти шашки!» / Северный край, 21.01.2012 автор Лариса Драч
 Владимир Скрабов: «Шторм и террористы победе не помеха» / Ярославский спорт, 18.10.2001
 У Скрабова в Грозном отобрали корону и 18 тысяч долларов
 Владимир Скрабов: «Я стал чемпионом мира, не являясь чемпионом России»
 Владимир Скрабов: «А чемпионом мира я все-таки стал!»
 Очередная победа Скрабова
 «У Скрабова два золота»
 «Шашки наголо!» Городские новости, 25.08.2010, автор: Владимир Кобылинский
 «Интервью с гроссмейстером Владимиром Скрабовым» Последнее прижизненное интервью В.Скрабова, канал "Шашки/Dambrete", 14.07.2021
 «Умер вице-президент Федерации шашек России Владимир Скрабов» Информационное агентство ТАСС, 16.08.2021

Шашисты России
Спортсмены Ярославля